Ulrika Frederika Vilemína Hesensko-Kasselská (31. října 1722 – 28. února 1787) byla narozením členkou hesensko-kasselského rodu a sňatkem s Fridrichem Augustem I. Oldenburským rodu Holstein-Gottorp. Ulrika byla o roku 1774 do manželovi smrti 6. července 1785 oldenburskou vévodkyní.

Manželství a potomci 
Ulrika se 21. listopadu 1752 v Kasselu provdala za Fridricha Augusta Holštýnsko-Gottorpského, syna vévody Kristiána Augusta a jeho manželky Albertiny Frederiky Bádensko-Durlašské. Ulrika měla s Fridrichem Augustem tři děti:

 Petr Fridrich Vilém Oldenburský (3. ledna 1754 – 2. července 1823)
 Luisa Holštýnsko-Gottorpsko-Oldenburská (2. října 1756 – 1759)
 Hedvika Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorpská (22. března 1759 – 20. června 1818) ⚭ 1774 švédský princ Karel (7. října 1748 – 5. února 1818), budoucí král Karel XIII.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 31. října
Narození v roce 1722
Úmrtí 28. února
Úmrtí v roce 1787
Hesensko-Kasselští
Oldenburské vévodkyně
Holstein-Gottorp-Oldenburg
Ženy
Narození v Kasselu